Saint Phalle steht für:

 Niki de Saint Phalle (1930–2002; eigentlich Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle), französisch-schweizerische Malerin und Bildhauerin
 Niki de Saint Phalle (Film), ein deutsch-schweizerischer Dokumentarfilm von Peter Schamoni aus dem Jahr 1995
 Niki-de-Saint-Phalle-Promenade, eine Einkaufspromenade in der Innenstadt von Hannover